Allerseelen bezeichnet:
 einen christlichen Feiertag, siehe Allerseelen
 einen Roman von Cees Nooteboom, siehe Allerseelen (Roman)
 ein österreichisches Musikprojekt, siehe Allerseelen (Band)

Siehe auch: